Zoltán Lévai può riferirsi a:

Zoltán Lévai (1995-vivente) – lottatore slovacco
Zoltán Lévai (1996-vivente) – lottatore ungherese